Земляничное — название населённых пунктов:

Россия 
 Земляничное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Земляничное — село в Белогорском районе.

См. также 
 Земляника